Stirpe maledetta – cortometraggio del 1914 della Società Italiana Cines
Stirpe maledetta (The Restless Breed) – film del 1957 diretto da Allan Dwan